Haddaoui ist der Familienname folgender Personen:

 Fethi Haddaoui (* 1961), tunesischer Schauspieler, Filmproduzent und Drehbuchautor
 Ghofrane Haddaoui (1980/1981–2004), französische Boutiquen-Verkäuferin tunesischer Herkunft und Opfer einer Steinigung

en:Haddaoui